Rautatientori (plein), een plein in Helsinki
Rautatientori (metrostation), een metrostation in Helsinki